Слопыгино — деревня в Палкинском районе Псковской области России.

Входит в состав Палкинской волости.

Расположена в 7 км к северо-востоку от посёлка Палкино. На северо-востоке примыкает к деревне Полены.

Население — 361 человек (2000 год).

Примечания 

Населённые пункты Палкинского района